Spencer Compton peut se référer à :

Spencer Compton (1601-1643),  comte de Northampton, homme politique britannique ;
Spencer Compton (1674-1743),  comte de Wilmington, Premier ministre du Royaume-Uni de 1742 à 1743 ;
Spencer Compton (1738-1796),  comte de Northampton, pair britannique et membre du Parlement du Royaume-Uni ;
Spencer Compton (1790-1851),  marquis de Northampton, président de la Royal Society ;
Spencer Compton (né en 1946),  de Northampton.